Bomjardinense – abitanti di Bom Jardim (Maranhão)
Bomjardinense – abitanti di Bom Jardim (Pernambuco)
Bomjardinense – abitanti di Bom Jardim da Serra
Bomjardinense – abitanti di Bom Jardim de Goiás
Bomjardinense – abitanti di Bom Jardim de Minas